Propagatie (radio), voortplanting van radiogolven
Voortplanting (natuurkunde), voortplanting van golven in het algemeen
Propagatie (scheikunde), een proces waarbij in een chemische reactie na elke cyclus een bepaald reactief tussenproduct wordt geregenereerd.
Propagatie (psychologie), de mate van verspreiding van propaganda
Propagatie (elektriciteit): propagatievertraging is de tijd tussen de in- en output van een elektrisch circuit.
Propagatie (computerkunde): het automatisch opzoeken door een domeinnaamserver van een DNS-zonebestand
Propagatie (biologie): het vermeerderen van planten door stekken (vegetatieve vermeerdering) of zaad.